Эс-Сения () — город на северо-западе Алжира, на территории вилайета Оран. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северной части вилайи, вблизи от побережья Средиземного моря и является южным пригородом города Оран. Абсолютная высота — 77 метров над уровнем моря.
Эс-Сения расположена на расстоянии приблизительно 350 километров к западу-юго-западу (WSW) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 96 928 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К югу от города расположен аэропорт .

Примечания 

Города Алжира